Абеллий () — римский политический деятель первой половины IV века.

О биографии Абеллия сохранилось мало данных. В 306 году он занимал должность викария Рима. По сообщению византийского историка Зосима, Абеллий был убит в том же году потому, что выступил противником Максенция, поднявшего восстание в Риме.

Примечания

Литература 
 

Чиновники Римской империи